Бакс () — округ в штате Пенсильвания, США. Официально образован в ноябре 1682 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 625 249 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 610,982 км2, из которых 1 572,132 км2 суша и 38,850 км2 или 2,370 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 597635 жителей в составе 218 725 домашних хозяйств и 160 981 семей. Плотность населения составляет 1034,70 человек на км2. На территории округа насчитывается 225 498 жилых строений, при плотности застройки около 143,00-х строений на км2. Расовый состав населения: белые — 86,60 %, афроамериканцы — 3,90 %, коренные американцы (индейцы) — 0,30 %, азиаты — 4,10 %, гавайцы — 2,10 %, представители других рас — 1,10 %, представители двух или более рас — 0,70 %. Испаноязычные составляли 4,40 % населения независимо от расы.

В составе 35,30 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 61,20 % хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,80 % домохозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,40 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 21,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,10 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размердомашнего хозяйства составляет 2,69 человека, и средний размер семьи — 3,17 человека.

Возрастной состав округа: 25,70 % моложе 18 лет, 7,00 % от 18 до 24, 30,70 % от 25 до 44, 24,30 % от 45 до 64 и 24,30 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 96,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 93,40 мужчины.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 59 727 USD, на семью — 68 727 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 46 587 USD против 31 984 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 27 430 USD. Около 3,10 % семей и 4,50 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 4,80 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 5,50 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Бакс, штат Пенсильвания
 Национальная ассоциация округов США
 Bucks County Alive
 Bucks Happening
 Bucks County Business Association
 Visit Bucks County: Official tourism, meeting, and group tour website
 More Stats About Bucks County
 BucksCountyNightOut
 Bucks County History
 New Hope & Ivyland Railroad

Округа Пенсильвании